Spojení písmen W a O může mít různé významy:

WO 
 Zermelova věta
 IATA kód společnosti World Airways

wo 
 wolofština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk